Le mot goulotte a différentes significations :

Bâtiment 
Une goulotte est un élément en plastique, ou en métal qui remplit différentes fonctions :
 fixé au murs ou au plafond, une goulotte permet de faire circuler et de protéger des câbles (électrique, téléphonique, multimédia et informatique) voire des fluides (eau, gaz, air comprimé) mais aussi de supporter les dispositifs d'éclairage ou de sécurité (éclairage, sirène);
 dans un escalier, une goulotte ou rampe à vélo, est un dispositif permettant de faire rouler son vélo en descente et en montée tout en assurant un guidage des roues;
 sur un plan de travail une goulotte permet de mettre à disposition de l'utilisateur des prises électriques et/ou des distributeurs de gaz
 en architecture, une goulotte est une

Montagne 

En alpinisme, une goulotte est une formation de neige ou de glace se formant dans les dièdres ou cheminées rocheuses. Cette formation n'est pas suffisamment large et trop raide pour être skiée, ce qui la distingue du couloir. .

Notes et références

Articles connexes 
 chemin de câble
 Tube (forme)
 Gaine (architecture)